1985 Голяма награда на Великобритания е 36-о за Голямата награда на Великобритания и осми кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 21 юли 1985 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж 
С обща скорост от 258.9 км/ч, най-бързата обиколка на Кеке Розберг остана неподобрен до 2002.

Състезанието е насрочено за 66 обиколки, но поради грешка на организаторите са спряли с обиколка по-рано.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания